Le Sonnet 90 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THen hate me when thou wilt, if euer,now,
Now while the world is bent my deeds to croſſe,
Ioyne with the ſpight of fortune,make me bow,
And doe not drop in for an after loſſe:
Ah doe not,when my heart hath ſcapte this ſorrow,
Come in the rereward of a conquerd woe,
Giue not a windy night a rainie morrow,
To linger out a purpoſd ouer-throw.
If thou wilt leaue me, do not leaue me laſt,
When other pettie griefes haue done their ſpight,
But in the onſet come,ſo ſtall I taſte
At firſt the very worſt of fortunes might.
   And other ſtraines of woe, which now ſeeme woe,
   Compar'd with loſſe of thee,will not ſeeme ſo.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

090